NREL est un sigle pouvant désigner :
 National Renewable Energy Laboratory (Laboratoire national des énergies renouvelables) du Département de l'Énergie des États-Unis, situé à Golden, Colorado.
 Natural Resource Ecology Laboratory, Colorado State University (Laboratoire National des ressources écologique de l'université de l'État du Colorado)